Имая:

 Имая (приток Судебки) — река в РФ, протекает в Череповецком районе Вологодской области. 
 Имая (приток Углы) — река в России, протекает в Череповецком районе Вологодской области.